Шлайтен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  70 727.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Глибер (HLS) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный блок: 6 мест.
 местный список: 5 мест.

Примечания

Ссылки 

Общины Тироля